Вторая лига Белоруссии по футболу 1996 — 6-й чемпионат Белоруссии среди команд Второй лиги. Турнир прошёл с 21 апреля по 3 ноября. В чемпионате должны были участвовать 16 клубов, но перед началом сезона прекратил существование ФК «Бобруйск». После седьмого тура снялся с розыгрыша витебский «Кимовец», после восьмого — борисовский «Фомальгаут». Путёвки в Первую лигу завоевали могилёвский «Трансмаш» и слонимский «Коммунальник».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу по итогам сезона 1995:
 «Нафтан-Девон (Новополоцк)» (1-е место во Второй лиге сезона 1995)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1995:
 «Бобруйск» (16-е место в Первой лиге сезона 1995, расформирован)

Клубы, покинувшие Вторую лигу по итогам сезона 1995:
 «Химволокно (Гродно)» (15-е место во Второй лиге сезона 1995)

Клубы, вышедшие во Вторую лигу из Третьей лиги по итогам сезона 1995:
 «Максим-Орша (Орша)» (1-е место во второй зоне в Третьей лиге сезона 1995)
 «Строитель (Берёза)» (2-е место в первой зоне в Третьей лиге сезона 1995, получил место во Второй лиге из-за недопуска к участию победившего в своей зоне фарм-клуба МПКЦ-2)

Преобразования команд:
 На базе клуба «Брестбытхим» создан ФК «Кобрин»

Переименования команд:
 Слонимский КПФ сменил название на «Коммунальник».
 «Максим-Орша» сменил название на «Максим-Легмаш».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1996
 Третья лига Белоруссии по футболу 1996

Ссылки 
 RSSSF.com
 kick-off.by

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Белоруссии в 1996 году